Сантіагу-Майор (, «святий Яків-Старший») — власна назва.

Топоніми

Сантіагу-Майор (Аландроал) — парафія.
 Сантіагу-Майор (Бежа) — парафія.
 Сантіагу-Майор (Каштелу-де-Віде) — парафія.